Zufluchtsstädte steht für:
 Asylstadt, ein biblisches Rechtsinstitut
 die Cities of refuge, im Rahmen des Projekts Writers in exile, das der P.E.N.-Club für verfolgte Schriftsteller unterhält

Siehe auch: